GOP – Górnośląski Okręg Przemysłowy
GOP – kod IATA indyjskiego portu lotniczego Gorakhpur
GOP – od Grand Old Party, skrót Partii Republikańskiej